Центр современного искусства:

 Центр современного искусства — в Цинциннати
 Центр современного искусства — в Малаге.
 Центр современного искусства — в Женеве.
 Центр современного искусства Луиджи Печчи — в Прато (Италия).
 Центр современного искусства Сороса — в Москве.
 Центр современного искусства Сороса — в Алма-Ате.
 Центр современного искусства «МАРС» — в Москве.
 Австралийский центр современного искусства — в Мельбурне.
 Атлантический центр современного искусства — в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания).
 Галисийский центр современного искусства — в Сантьяго-де-Компостела (Испания). 
 Зверевский центр современного искусства — в Москве.
  — в Крайстчерче, Новая Зеландия.

См. также 
 Галерея современного искусства
 Институт современного искусства
 Музей современного искусства